Бук може да се отнася за:

 Бук, род листопадни широколистни дървета;

Селища 
 Бук, село в Област Кърджали, България;
 Бук, село в дем Бук, Гърция;
 Бук, град в Западна Полша;

Административно-териториални единици 
 Бук, дем в област Източна Македония и Тракия, Гърция;
 Бук, община в Полша, с център град Бук;

Военна техника 
 Бук-М1-2, зенитно-ракетен комплекс;
 9К37 Бук, самоходен съветски зенитно-ракетен комплекс земя-въздух.